GPM («Мышь общего назначения») — сервер мыши операционной системы Linux.
 GPM (Global Precipitation Measurement) — международный проект по глобальному спутниковому мониторингу снежных и дождевых осадков.
 GPM (Graphics Printing Format) — один из форматов файлов компании Gravity Interactive Inc.